Hvozdnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Hvozdnice u Davle, Gemeinde im Okres Praha-západ
 Hvozdnice u Hradce Králové, Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Hvozdnice, Wüstung auf den Fluren von Leskovec nad Moravicí, Okres Bruntál

 Hvozdnice (Moravice), linker Nebenfluss der Moravice

Siehe auch:
 Hvozdnica
 Voznice (Begriffsklärung)